Sarḩad kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Sarḩad (ort i Afghanistan), Badakhshan, 
Sarhad (flod) , även kallad Wakhan Darya, som flyter genom orten med samma namn

Iran 

 Sar Ḩadd, ort, Khorasan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar